Tricladiella är ett släkte av svampar. Tricladiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tricladiella